Шма́ков, жіночий варіант Шмакова — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шмаков Анатолій Іванович (1921—2012) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу, полковник.
 Шмаков Віктор Вікторович (1952) — голова ради Організації ветеранів України, капітан І рангу.
 Шмаков Євген Вікторович (1985) — український футболіст, півзахисник.
 Шмаков Михайло Лифантійович (1926—2010) — радянський військовик і науковець, генерал-майор.
 Шмаков Олександр Олександрович (1952—1996) — російський поет.
 Шмаков Олексій Єгорович (1933—2021) — радянський білоруський та український скульптор-монументаліст. Член Кримського відділення Національної Спілки художників Українию
 Шмаков Олексій Семенович (1852—1916) — російський присяжний повірений, журналіст, політичний діяч.
 Шмаков Тимофій Іванович (1910—1961) — удмуртський поет, перекладач.
 Шмаков Федір Іванович (1917—2009) — російський актор, народний артист Білорусі і СРСР.